Lilla Nitten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Nitten, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (10,7 ha)
Lilla Nitten, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (21,5 ha)

Se även
Nitten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn